Декамере () — город в Эритрее, расположен в регионе Дэбуб. Административный центр .

Географическое положение 
Город расположен на высоте 1979 метров над уровнем моря.

Климат

Демография

Известные уроженцы 
 Арая, Зеуди

Транспорт 
Ближайший аэропорт находится в городе Асмэра.

Примечания 

Города Эритреи